Меденевичский сельсовет — бывшая административная единица на территории Барановичского района Брестской области Белоруссии.

Состав 
В состав сельсовета входило 8 деревень:

Примечания

Ссылки 
 Барановичский райисполком

Упразднённые сельсоветы Барановичского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании